Уа́йтсайд () — английская фамилия и топоним.
 Топонимы
 Уайтсайд — административно-территориальный округ в штате Иллинойс, США.
 Известные носители
 Уайтсайд, Керр (1887—19??) — шотландский футболист.
 Уайтсайд, Норман (род. 1965) — североирландский футболист.
 Уайтсайд, Хассан (род. 1989) — американский баскетболист.

 Двойные фамилии
 Арсега-Уайтсайд, Джей Джей (род. 1996) — игрок в американский футбол.